Тарасы — название населённых пунктов в России:

 Тарасы — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Тарасы — посёлок в Великолукском районе Псковской области.
 Тарасы — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Тарасы — деревня в Советском районе Кировской области.
 Тарасы — деревня в Ильинском районе Пермского края.